Disznóól, eredeti címén Porcile, Pier Paolo Pasolini 1969-es filmdrámája
Disznóól, eredeti címén La Foire aux cochons, képregény